Ульрихскирхен-Шлайнбах () — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Мистельбах.  Население составляет 2437 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 26,5 км². Официальный код  —  31651.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрнст Бауэр по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 10 мест.
 АНП занимает 9 мест.
 Зелёные занимают 2 места.

Ссылки
 Официальная страница

Примечания 

Города Нижней Австрии